Sonic Syndicate () — метал-группа из Фалькенберга, Швеция. Была сформирована в 2002 году и первоначально была известна как Fallen Angels (). На творчество этой группы огромное влияние оказали такие коллективы как In Flames и Soilwork. Под именем Fallen Angels они записали три демозаписи, а после подписания в 2005 году договора с Pivotal Rockordings группа сменила название на Sonic Syndicate и записала свой дебютный альбом Eden Fire («Огонь Эдема»).

Биография 
Свой дебютный тур в поддержку первого альбома группа начала по родной Швеции. В начале февраля 2006 года во время их тура с группой Avatar ударник Кристоффер Бэкланд покинул коллектив, после чего его заменил Джон Бенгтссон. Также 2006 год ознаменовался уходом из группы клавишника и прибавлением в виде второго вокалиста. После окончания тура группа начала работать над новым материалом в начале марта.

С 21 по 27 марта 2011 года Sonic Syndicate в рамках тура WE RULE THE WORLD побывали в России, в таких городах как: Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Воронеж, Саратов, Нижний Новгород, Москва и, наконец, в Петербурге. «Концерт прошёл как нельзя лучше, группа умеет „зажигать“ публику, очень приветливые и милые — никому не отказывали в фотографии или автографе».

В 2012 году группа объявила о перерыве в деятельности, тогда же было объявлено о том, что группу покидает ритм-гитарист Roger Sjunnesson по неизвестным причинам, однако "он остается в хороших отношениях с остальными участниками". О его замене объявлений не было.

25 апреля 2014 года после длительного перерыва группа анонсировала начало записи нового альбома, который будет назван по названию группы Sonic Syndicate. Альбом поступил в продажу 4 июля того же года. Выпуск альбома предварял сингл "Black Hole Halo". На одной из песен, "Before You Finally Break" в качестве приглашенного вокалиста присутствует Björn Strid из Soilwork, позднее на эту песню был снят клип.

В 2015 году коллектив покинула Karin Axelsson, по ее словам для того, чтобы больше времени уделять семье. Ее место занял Michel "Miche" Bärzén, ранее игравший в группе Degradead.

В 2016 году группа планирует в рамках тура посетить Минск, Москву и Санкт-Петербург. В туре в качестве барабанщика будет участвовать приглашенный музыкант.

Состав

Нынешний состав 
 Nathan J. Biggs — вокал (с 2009)
 Robin Sjunnesson — ритм-гитара (с 2002)
 Michel Bärzén — бас-гитара (с 2015)
Peter Wallenäs — ударные (с 2016)

Бывшие участники 
 Roger Sjunnesson — ритм-гитара (2000-07.2011)
 Richard Sjunnesson — вокал (2000—2009)
 Roland Johansson — вокал (2006—2009)
Rihard Rasmussen — гитара (2006)
 Kristoffer Bäcklund — ударные и перкуссионные, вокал (2002—2006)
 Andreas Mårtensson — клавишные (2002—2006)
 Magnus Svensson — бас-гитара (2002—2004)
 Karin Axelsson — бас-гитара (2004 - 2015)
 John Bengtsson — ударные и перкуссионные (2006-2016)
 Stoffe Anderson - экстрим-вокал (2010-2012)

Дискография 
 Black Lotus (Демо) (2003)
 Fall From Heaven (Демо) (2003)
 Extinction (Демо) (2004)
 Jailbreak (Сингл) (2005)
 Eden Fire (2005)
 Enclave/Flashback (Сингл) (2007)
 Psychic Suicide/Denied (Сингл) (2007)
 Only Inhuman (2007)
 Jack Of Diamonds (Сингл) (2008)
 My Escape (Сингл) (2008)
 Love And Other Disasters (2008)
 Burn This City (Сингл) (2009)
 Revolution, Baby (Сингл) (2010)
 Turn It Up (Сингл) (2010)
 We Rule The Night (2010)
 Sonic Syndicate (2014)
 Confessions (2016)

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Sonic Syndicate на Encyclopaedia Metallum
 Отчет и фотографии с концерта Москва 10 апреля 2010 года
 Интервью 10 апреля 2010 года
 Интервью от 21 октября 2016 года

Примечания 

Мелодик-дэт-метал-группы Швеции
Секстеты